Tropf bezeichnet:

 ein medizinisches Gerät zur Verabreichung einer Infusion
 den Hip-Hop-Produzenten Kaspar Wiens, siehe Tropf (Hip-Hop-Produzent)
 zusammen mit dem Adjektiv arm so viel etwa wie armer Schlucker, armes Schwein, armer Teufel

Tropf ist der Familienname folgender Personen:

 Karl-Friedrich Tropf (* 1939),  deutscher Jurist, Richter am Bundesgerichtshof (1989–2004)

siehe auch: